Гонгду () — неблагополучный тибето-бирманский язык, на котором разговаривают около 1000 человек, живущих в нескольких деревнях, расположенных около реки Кури-Чу в гевоге Гонгду дзонгхага Монгар на востоке Бутана.

Язык является единственным представителем своей ветви тибето-бирманских языков и сохраняет сложную глагольную систему прото-тибето-бирманских языков.

В настоящее время доктор Жорж ван Дрим заканчивает описание языка гонгду на основе его работы с носителями языка в гевоге Гонгду.

Примечания

Литература 

 
 
 

Тибето-бирманские языки
Языки Бутана
Бодские языки